Теплицька волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття:
 Теплицька волость — Аккерманського повіту Бессарабської губернії;
 Теплицька волость — Гайсинського повіту Подільської губернії.